Le National Book Award est l'une des distinctions littéraires les plus prestigieuses des États-Unis. Décernées pour la première fois en 1950, les récompenses (awards) sont remises chaque année aux écrivains américains pour récompenser une de leurs œuvres publiées l'année précédant la remise des prix.

Lauréats

Fiction 
 1950 : Nelson Algren, L'Homme au bras d'or
 1951 : William Faulkner, The Collected Stories of William Faulkner
 1952 : James Jones, Tant qu’il y aura des hommes
 1953 : Ralph Ellison, Homme invisible, pour qui chantes-tu ?
 1954 : Saul Bellow, Les Aventures d'Augie March
 1955 : William Faulkner, Parabole
 1956 : John O'Hara, 10, rue Frederick
 1957 : Wright Morris, The Field of Vision
 1958 : John Cheever, Les Wapshot
 1959 : Bernard Malamud, Le Tonneau magique
 1960 : Philip Roth, Goodbye, Columbus
 1961 : Conrad Richter, The Waters of Kronos
 1962 : Walker Percy, Le Cinéphile
 1963 : J. F. Powers, Morte D'Urban
 1964 : John Updike, Le Centaure
 1965 : Saul Bellow, Herzog
 1966 : Katherine Anne Porter, The Collected Stories of Katherine Anne Porter
 1967 : Bernard Malamud, L'Homme de Kiev
 1968 : Thornton Wilder, The Eighth Day
 1969 : Jerzy Kosinski, Des Pas
 1970 : Joyce Carol Oates, Eux
 1971 : Saul Bellow, La Planète de M. Sammler
 1972 : Flannery O'Connor, The Complete Stories of Flannery O'Connor
 1973 : John Barth, Chimera
 1973 : John Edward Williams, Augustus
 1974 : Thomas Pynchon, L'Arc-en-ciel de la gravité
 1974 : Isaac Bashevis Singer, La Couronne de plumes et autres nouvelles
 1975 : Robert Stone, Les Guerriers de l'enfer
 1975 : Thomas Williams, The Hair of Harold Roux
 1976 : William Gaddis, JR
 1977 : Wallace Stegner, Vue cavalière
 1978 : Mary Lee Settle, Blood Tie
 1979 : Tim O'Brien, À la poursuite de Cacciato
 1980 : William Styron, Le Choix de Sophie
 1980 : John Irving, Le Monde selon Garp
 1981 : Wright Morris, Plains Song
 1981 : John Cheever, The Stories of John Cheever
 1982 : John Updike, Rabbit est riche
 1982 : William Maxwell, À demain
 1983 : Alice Walker, La Couleur pourpre
 1983 : Eudora Welty, Collected Stories of Eudora Welty
 1984 : Ellen Gilchrist, Victory Over Japan: a Book of Stories
 1985 : Don DeLillo, Bruits de fond
 1986 : E. L. Doctorow, L'Exposition universelle
 1987 : Larry Heinemann, Paco, son histoire
 1988 : Pete Dexter, Cotton Point
 1989 : John Casey, Spartina
 1990 : Charles R. Johnson, Le Passager
 1991 : Norman Rush, Accouplement
 1992 : Cormac McCarthy, De si jolis chevaux
 1993 : Annie Proulx, Nœuds et Dénouement
 1994 : William Gaddis, Le Dernier Acte
 1995 : Philip Roth, Le Théâtre de Sabbath
 1996 : Andrea Barrett, Fièvre
 1997 : Charles Frazier, Retour à Cold Mountain
 1998 : Alice McDermott, Charming Billy
 1999 : Ha Jin, La Longue Attente
 2000 : Susan Sontag, En Amérique
 2001 : Jonathan Franzen, Les Corrections
 2002 : Julia Glass, Jours de juin
 2003 : Shirley Hazzard, Le Grand Incendie
 2004 : Lily Tuck, Paraguay
 2005 : William T. Vollmann, Central Europe
 2006 : Richard Powers, La Chambre aux échos
 2007 : Denis Johnson, Arbre de Fumée
 2008 : Peter Matthiessen, Shadow Country
 2009 : Colum McCann, Et que le vaste monde poursuive sa course folle
 2010 : Jaimy Gordon, Lord of Misrule
 2011 : Jesmyn Ward, Bois Sauvage
 2012 : Louise Erdrich, Dans le silence du vent
 2013 : James McBride, L'Oiseau du Bon Dieu
 2014 : Phil Klay, Fin de mission
 2015 : Adam Johnson, La Chance vous sourit
 2016 : Colson Whitehead, Underground Railroad
 2017 : Jesmyn Ward, Le Chant des revenants
 2018 : Sigrid Nunez, L'Ami
 2019 : Susan Choi, Trust Exercise
 2020 : , 
 2021 : ,  (L'enfant qui voulait disparaître)

Non fiction 
 1950 : Ralph L. Rusk, Ralph Waldo Emerson (livre sur Ralph Waldo Emerson)
 1951 : Newton Arvin, Herman Melville (livre sur Herman Melville)
 1952 : Rachel Carson, The Sea Around Us
 1953 : Bernard DeVoto, The Course of Empire
 1954 : Bruce Catton, A Stillness at Appomattox
 1955 : Joseph Wood Krutch, The Measure of Man
 1956 : Herbert Kubly, An American in Italy
 1957 : George F. Kennan, Russia Leaves the War
 1958 : Catherine Drinker Bowen, The Lion and the Throne (article sur Edward Coke)
 1959 : J. Christopher Herold, Mistress to an Age: A Life of Madame de Staël
 1960 : Richard Ellmann, James Joyce (sur James Joyce)
 1961 : William L. Shirer, Le troisieme reich - des origines a la chute
 1962 : Lewis Mumford, La Cité à travers l’Histoire
 1963 : Leon Edel, Henry James Vol. II & III 
 1969 : Norman Mailer, Les Armées de la nuit 1970 : Lillian Hellman, An Unfinished Woman: A Memoir 1971 : Francis Steegmuller, Cocteau: A Biography 1972 : Charles Rosen, The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven 1973 : Arthur M. Wilson, Diderot 1974 : Pauline Kael, Deeper into Movies 1975 : Roger Shattuck, Marcel Poust (ex-aequo) Lewis Thomas, The Lives of a Cell: Notes of a Biology Watcher 1976 : Paul Fussell, The Great War and Modern Memory 1984 : Robert V. Remini, Andrew Jackson & the Course of American Democracy, 1833-1845 (article sur Andrew Jackson)
 1985 : J. Anthony Lukas, Common Ground: A Turbulent Decade in the Lives of Three American Families 1986 : Barry Lopez, Arctic Dreams 1987 : Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb 1988 : Neil Sheehan, A Bright Shining Lie: John Paul Vann and America in Vietnam (article sur John Paul Vann)
 1989 : Thomas L. Friedman, From Beirut to Jerusalem 1990 : Ron Chernow, The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance 1991 : Orlando Patterson, Freedom 1992 : Paul Monette, Becoming a Man: Half a Life Story 1993 : Gore Vidal, United States: Essays 1952-1992 1994 : Sherwin B. Nuland, How We Die: Reflections on Life's Final Chapter 1995 : Tina Rosenberg, The Haunted Land: Facing Europe's Ghosts After Communism 1996 : James P. Carroll, An American Requiem: God, My Father, and the War that Came Between Us 1997 : Joseph J. Ellis, American Sphinx: The Character of Thomas Jefferson 1998 : Edward Ball, Slaves in the Family 1999 : John W. Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II 2000 : Nathaniel Philbrick, In the Heart of the Sea: The Tragedy of the Whaleship Essex 2001 : Andrew Solomon, Le Diable intérieur : anatomie de la dépression 2002 : Robert Caro, Master of the Senate: The Years of Lyndon Johnson 2003 : Carlos Eire, Waiting for Snow in Havana: Confessions of a Cuban Boy 2004 : Kevin Boyle, Arc of Justice: A Saga of Race, Civil Rights, and Murder in the Jazz Age 2005 : Joan Didion, L'Année de la pensée magique 2006 : Timothy Egan, The Worst Hard Time: The Untold Story of Those Who Survived the Great American Dust Bowl 2007 : Tim Weiner, Legacy of Ashes: The History of the CIA 2008 : Annette Gordon-Reed, The Hemingses of Monticello: An American Family 2009 : T. J. Stiles, The First Tycoon: The Epic Life of Cornelius Vanderbilt  2010 : Patti Smith, Just Kids 2011 : Stephen Greenblatt, The Swerve: How the World Became Modern 2012 : Katherine Boo,  Annawadi : vie, mort et espoir dans un bidonville de Mumbai 2013 : George Packer, L'Amérique défaite : Portraits intimes d'une nation en crise 2014 : , Age of Ambition 2015 : Ta-Nehisi Coates, Une colère noire 2016 : Ibram X. Kendi, Stamped from the Beginning : The Definitive History of Racist Ideas in America 2017 : Masha Gessen, The Future is History: How Totalitarism Reclaimed in Russia 2018 : Jeffrey C. Stewart, The New Negro: The Life of Alain Locke 2019 : Sarah M. Broom, The Yellow House 2020 : Tamara Payne et Les Payne, The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X 2021 : , All That She Carried: The Journey of Ashley’s Sack, a Black Family Keepsake Poésie 
 2000 : Lucille Clifton,  2001 : ,  2002 : ,  2003 : C. K. Williams,  2004 : ,  2005 : W. S. Merwin,  2006 : Nathaniel Mackey,  2007 : Robert Hass,  (Temps et Matériaux) 2008 : ,  2009 : Keith Waldrop,  2010 : Terrance Hayes,  2011 : ,  2012 : , Bewilderment: New Poems and Translations (Confusion : Nouvelles poésies et traductions) 2013 : ,  2014 : Louise Glück,  (Nuit de foi et de vertu) 2015 : ,  2016 : ,  (La Performance de devenir humain) 2017 : Frank Bidart,  (Demi-jour : Poésies complètes 1965-2016) 2018 : ,  (Indécence) 2019 : Arthur Sze,  2020 : ,  2021 :  Floaters Littérature traduite 
 Première époque 
1967 - 1983 : œuvres fictionnelles seulement, d'auteurs contemporains ou non.
 1967 (prix partagé) :
 Julio Cortázar (1914-1984),  (Marelle), traduction de l'espagnol (Argentine) par 
 Giacomo Casanova (1725-1798),  (Histoire de ma vie) (tome 1 de 6), traduite du français par Willard Trask
 1968 : Søren Kierkegaard (1813-1855),  (tome 1 de 7), traduits du danois par Howard et Edna Hong
 1969 : Italo Calvino (1923-1985), , traduction de l'italien par William Weaver
 1970 : Céline (1894-1961),  (D'un château l'autre), traduit du français par 
 1971 (prix partagé) :
 Bertolt Brecht (1898-1956),  (Sainte Jeanne des Abattoirs), traduite de l'allemand par Frank Jones
 Yasunari Kawabata (1914-1979),  (Le Grondement de la montagne ), traduit du japonais par Edward Seidensticker
 1972 : Jacques Monod (1910-1976),  (Le Hasard et la Nécessité), traduction du français par 
 1973 : Virgile (70-19 av. J.-C.),  (L'Énéide), traduit du latin par Allen Mandelbaum
 1974 (prix partagé) :
 Dame Nijō (1258-après 1307), , traduites du japonais par Karen Brazell	
 Octavio Paz (1914-1998), , traduit de l'espagnol (Mexique) par Helen Lane
 Paul Valéry (1871-1945), Monsieur Teste, traduit du français par Jackson Matthews
 1975 : Miguel de Unamuno (1864-1936),  (L’Agonie du christianisme) et , traduits de l'espagnol par Anthony Kerrigan
 1976 : non décerné
 1977 :  (1916–1975), , traduit du mandarin dialectal par Li-Li Ch'en
 1978 :  (né en 1940), , traduit de l'allemand par Richard et Clara Winston
 1979 : César Vallejo (1892-1938), , traduit de l'espagnol (Espagne) par Clayton Eshleman et José Rubia Barcia
 1980 (prix partagé) :
 Cesare Pavese (1908-1950), , traduit de l'italien par William Arrowsmith
 Ossip Mandelstam (1891-1938), , traduites du russe par Jane Gary Harris et Constance Link
 1981 (prix partagé) :
 Gustave Flaubert (1821-1880),  (Les lettres de Gustave Flaubert), traduites du français par 
 Arno Schmidt (1914-1979), , traduit de l'allemand par John E. Woods
 1982 (prix partagé) :
 Ichiyō Higuchi (1872-1896), , traduit du japonais par Robert Lyons Danly
 Man'Yoshu, anthologie de poésie japonaise classique (vers 760), , traduite du japonais par Hideo Levy
 1983 : Charles Baudelaire (1821-1867), Les Fleurs du mal, traduites du français par Richard Howard
 1984 - 2017 : non décerné

 Seconde époque 
Depuis 2018 : œuvres de fiction ou non, auteurs et traducteurs devant être vivants au début du processus de sélection.
 2018 : Yōko Tawada, , traduit du japonais par Margaret Mitsutani
 2019 : László Krasznahorkai, , traduction du hongrois par Ottilie Mulzet
 2020 : Miri Yū,  (Sortie parc, gare d'Ueno), traduit du japonais par Morgan Giles
 2021 : Elisa Shua Dusapin, Winter in Sokcho (Hiver à Sokcho), , traduit du français par Aneesa Abbas Higgins

 Pour l'ensemble de son œuvre 
 1978 (prix spécial) : S.J. Perelman
 1988 : 
 1989 : Daniel J. Boorstin
 1990 : Saul Bellow
 1991 : Eudora Welty
 1992 : James Laughlin
 1993 : 
 1994 : Gwendolyn Brooks
 1995 : David McCullough
 1996 : Toni Morrison
 1997 : Studs Terkel
 1998 : John Updike
 1999 : Oprah Winfrey
 2000 : Ray Bradbury
 2001 : Arthur Miller
 2002 : Philip Roth
 2003 : Stephen King
 2004 : Judy Blume
 2005 : Norman Mailer
 2006 : Adrienne Rich
 2007 : Joan Didion
 2008 : Maxine Hong Kingston
 2009 : Gore Vidal
 2010 : Tom Wolfe
 2011 : John Ashbery
 2012 : Elmore Leonard
 2013 : E. L. Doctorow
 2014 : Ursula K. Le Guin
 2015 : Don DeLillo
 2016 : Robert Caro
 2017 : Annie Proulx
 2018 : Isabel Allende
 2019 : Edmund White
 2020 : Walter Mosley
 2021 : 

 Littérature jeunesse (Young People's Literature) 
 1996 : Victor Martinez, Parrot in the Oven: Mi Vida 1997 : Han Nolan, Dancing on the Edge 1998 : Louis Sachar, Le Passage (Holes)
 1999 : Kimberly Willis Holt, When Zachary Beaver Came to Town 2000 : Gloria Whelan, Homeless Bird 2001 : Virginia Euwer Wolff, True Believer 2002 : Nancy Farmer, La Maison du Scorpion (The House of the Scorpion)
 2003 : Polly Horvath, The Canning Season 2004 : Pete Hautman, Godless 2005 : Jeanne Birdsall, The Penderwicks: A Summer Tale of Four Sisters, Two Rabbits, and a Very Interesting Boy 2006 : Matthew Tobin Anderson, The Astonishing Life of Octavian Nothing, Traitor to the Nation, Volume I: The Pox Party 2007 : Sherman Alexie, Le Premier qui pleure a perdu (The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian)
 2008 : Judy Blundell, Ce que j'ai vu et pourquoi j'ai menti (What I Saw and How I Lied)
 2009 : Phillip Hoose, Claudette Colvin: Twice Toward Justice 2010 : Kathryn Erskine, Mockingbird 2011 : Thanhha Lai, Inside Out & Back Again 2012 : William Alexander, Goblin Secrets 2013 : Cynthia Kadohata, The Thing About Luck 2014 : Jacqueline Woodson, Brown Girl Dreaming 2015 : Neal Shusterman, Le Goût amer de l'abîme (Challenger Deep)
 2016 : Nate Powell, Andrew Aydin et John Lewis, March : Book Three (premier comics à recevoir ce prix)
 2017 : Robin Benway, Far from the tree 2018 : Elizabeth Acevedo, Signé Poète X (The Poet X)
 2019 : Martin W. Sandler, 1919 The Year That Changed America 2020 : Kacen Callender, King and the Dragonflies 2021 : Malinda Lo, Last Night at the Telegraph Club''

Annexes

Articles connexes 
 Littérature américaine

Liens externes 
  Site officiel